Приабон или приабониј, приабонијум је завршни век еоценске епохе. Обухвата временски период од пре 37,8 до пре 33,9 Ma (милиона година). Приабону претходи Бартон, а следи га Рупел, најстарији век олигоцена.

Извори

Спољашње везе 
 GeoWhen Database - Priabonian

Геолошки векови